Новинки — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Борковская волость».

Расположена на юго-западе района, к востоку от озера Балаздынь, в 48 км к юго-западу от центра города Великие Луки и в 2 км к западу от волостного центра деревни Борки.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 34 человека, на 2010 год — 20 человек.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района